Национальный чемпионат I 1923/1924 () — 21-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1923/1924
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1923 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1924 году